Троя́нов — фамилия; имеет женскую форму .

Персоналии 
 Троянов, Алексей Алексеевич (1848—1916) — российский хирург, основатель флебологии в России.
 Троянов, Андрей Константинович — директор заводов оборонной промышленности СССР.
 Троянов, Вячеслав Платонович (1875—1918) — российский генерал, участник Первой мировой войны.
 Троянов, Илья (род. 1965) — немецкий писатель, переводчик и издатель.
 Троянов, Константин Леонидович (род. 1995) — российский футболист.
 Троянов, Лев Сергеевич (1902—1984) — специалист в области создания танков и самоходных артиллерийских установок.
 Троянов, Михаил Федотович (1931—2017) — советский и российский физик.



Топоним 
 Троянов — село в Житомирской области Украины.
 Троянов — название города Александрув-Куявски в Польше до 1879 г.